

Persone 
 Alfredo Menichelli (1900-1979) – attore italiano
 Dora Menichelli, nota anche come Dora Menichelli Migliari o Dora Migliari (1892-1993) – attrice italiana
 Edoardo Menichelli (1939) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Franco Menichelli (1941) – ex ginnasta e allenatore di ginnastica artistica italiano
 Giampaolo Menichelli (1938) – ex calciatore italiano
 Lilla Menichelli Pescatori (1884-1974) – attrice italiana
 Pina Menichelli, propr. Giuseppa Iolanda Menichelli (1890-1984) – attrice italiana
 Roberto Menichelli (1963) – allenatore di calcio a 5, allenatore di calcio ed ex giocatore di calcio a 5 italiano

Astronomia 
 24818 Menichelli – asteroide della fascia principale